Torales est un nom de famille et un toponyme hispaniques qui peut faire référence à :

Personnalités 
  (), un  brésilien (explorateur violent de l'époque coloniale qui s'aventurait à l'intérieur du Brésil à la recherche de conquêtes et de richesses) ;
  (1984-), un footballeur paraguayen ;
 Juan Bautista Torales (1956-), un footballeur paraguayen ;
 , connu comme Rudi Torga (1938-), poète et homme de théâtre paraguayen de la culture guarani ;
  (1982-), un footballeur paraguayen ;
  (1991-), un footballeur paraguayen.

Toponyme 
 , un village du Mexique dans l'état de Guanajuato, dans la municipalité d'Apaseo el Grande.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique